Сорита () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Трухильо. Занимает площадь 186,96 км². Население — 1660 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса